Тони Бриту Силва Са (; 15 сентября 1993, Бисау, Гвинея-Бисау) — гвинейский футболист, нападающий клуба «Аксу».

Карьера 
Футбольную карьеру начал в 2011 году в составе клуба «Ливерпуль». В феврале 2012 году на правах аренды отправился в «Нортгемптон Таун». В июне 2012 году перешёл в «Барнсли». В 2013 году на правах аренды стал игроком английского клуба «Дагенем энд Редбридж».

В 2016 играл за «Униан Мадейра». В 2018 году подписал контракт с клубом «Мамелоди Сандаунз». В 2020 году стал игроком казахстанского клуба «Тараз».

Достижения 
 ЦСКА София
 Серебряный призёр чемпионата Болгарии: 2013/14

 «Тобол» Костанай
 Чемпион Казахстана: 2021
 Обладатель Суперкубка Казахстана: 2021

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты Гвинеи-Бисау
Игроки сборной Гвинеи-Бисау по футболу
Игроки ФК «Нортгемптон Таун»
Игроки ФК «Барнсли»
Игроки ФК «Дагенем энд Редбридж»
Игроки ФК ЦСКА София
Игроки ФК «Шанлыурфаспор»
Игроки ФК «Униан Мадейра»
Игроки ФК «Левадиакос»
Игроки ФК «Мамелоди Сандаунз»
Игроки ФК «Аль-Иттихад» Александрия
Игроки ФК «Астра»
Игроки ФК «Тараз»
Игроки ФК «Тобол» Костанай
Игроки ФК «Туран» Туркестан
Игроки ФК «Аксу» Аксу